Groesbeck (Ohio)
 Groesbeck (Texas)

Dan Sayre Groesbeck